Jim Backus
 John Warner Backus